Top Rank Boxing — американская промоутерская компания, занимающаяся организацией и проведением профессиональных боксёрских поединков. Основана в 1973 году в Лас Вегасе бизнесменом Бобом Арумом.

Организуемые компанией поединки транслируются на телеканалах США. Среди них: HBO, Showtime, NBC, ESPN. Среди боксеров, с которыми работала и работает Top Rank: Мэнни Пакьяо, Мохаммед Али, Хуан Мануэль Маркес, Оскар Де Ла Хойя, Флойд Мейвезер, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Алексис Аргуэльо, Роберто Дуран и многие другие. Компания провела такие бои, как Хаглер против Леонардо, Чавес против Де Ла Хойя, Холифилд против Формана, Форман против Мурера, Али против Фрейзера II и Спинкса. В 2013 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом украинцем Василием Ломаченко.

Top Rank Boxing на ESPN 

Top Rank Boxing и телеканал ESPN оформили партнёрство для еженедельной трансляции поединков в кабельной сети. Первое мероприятие было проведено 10 апреля 1980 года в Атлантик-Сити. Тогда Фрэнк Флетчер дрался с Бена Серрано.

Юридические споры 

Top Rank имела в юридический спор с Golden Boy Promotions (принадлежит Оскару Де Ла Хойя). Также у компании и ее владельца было противостояние с  Доном Кингом, которое длилось 40 лет.

Боксёры компании Top Rank

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ESPN.com
 Профиль на Sports.ru
 Профиль на allboxing.ru 

Компании США
Профессиональные боксёрские организации
Спортивные промоутеры